При́мус (пов'язане з дієсловом мусити, що походить від ) — натиск з чийогось боку, примушування.
 Фізичний або психічний примус
 Примусова праця
 Примусове переселення
 Примусове позбавлення власності
 Примусові заходи виховного характеру
 Примусові заходи медичного характеру
 При́мус (від назви фабричної марки Primus) — гасовий або бензиновий побутовий або туристичний нагрівальний прилад

Див. також 
 Primus — діалогова система підготовки даних та запуску програм
 Цугцванг — шаховий термін

Примітки

Джерела

Посилання 
 Адміністративний примус  // 
 Адміністративний примус  // 
 
Газові прилади
приготування їжі